Сикењица може бити:

 Сикењица (Љевице), насеље у округу Љевице, Њитрански крај, Словачка Република
 Сикењица (река), река у Словачкој, притока реке Хрон